Серге́й Дми́триевич Никола́ев:

 Николаев, Сергей Дмитриевич (1861—1920) — экономист, один из близких друзей Толстого; переводчик на русский язык работ Генри Джорджа и популяризатор его идей в России.
 Николаев, Сергей Дмитриевич (род. 1952) — ректор Московского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина (2002—2012).